Maria I kan syfta på:

 Maria I av England (1516-1558),  regerande drottning av England och Irland 1553–1558 (Bloody Mary)
 Maria I av Portugal (1734-1816),  monark (drottning) av Portugal mellan 1777 och 1816 (Maria Franciska)